Trigonidium kan syfta på:

 Trigonidium (djur) – ett släkte av insekter
 Trigonidium (växter) – ett släkte av växter